Meraxes (лат., возможное русское название — мераксес) — род тероподовых динозавров из семейства кархародонтозаврид (Carcharodontosauridae), описанный из верхнемеловой  (Huincul Formation) в аргентинской Патагонии. Включает единственный вид — Meraxes gigas.

История открытия 
Голотип M. gigas, ранее известный как «кархародонтозаврид из Кампанас» (Campanas carcharodontosaurid), MMCh-PV 65, был открыт в 2012 году. Образец представлен почти полным черепом, элементами плечевого и тазового поясов, неполными передними конечностями, полными задними конечностями, фрагментами рёбер, фрагментами шейных и спинных позвонков, крестцом и несколькими полными хвостовыми позвонками. Это самый полный скелет кархародонтозаврида, обнаруженный в Южном полушарии.

Вид M. gigas был описан Хуаном Канале и соавторами в 2022 году. Родовое название дано в честь драконицы Мераксес из серии романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Видовое название происходит от  [gigas] — «гигантский».

Описание 

Meraxes был очень крупным тероподом, по оценке авторов описания весившим около 4263 кг (с доверительным интервалом 3196—5331 кг). Согласно скелетной реконструкции, представленной в оригинальном описании, Meraxes достигал 9—10 м в длину. В 2023 году, основываясь на пропорциях области таза, Дональд Хендерсон оценил длину тела динозавра в 10,2—11,6 м.

Череп Meraxes имел длину , что сопоставимо с черепом акрокантозавра (Acrocanthosaurus), у которого он достигал . Формы и пропорции разных костей (например, костей черепа, лопатки, пястных костей, седалищного стержня, костей стопы и т. д.) указывают на то, что Meraxes и Acrocanthosaurus имели схожие пропорции и размеры тела. У Meraxes были редуцированные передние конечности, что является примером конвергентной эволюции, которая независимо произошла в четырёх группах теропод: кархародонтозавриды, абелизавриды, тираннозавриды и альваресзавриды. На вторых пальцах ног Meraxes имелись увеличенные когти, которые были почти в два раза длиннее когтей на четвёртых пальцах.

Гистологический анализ среза бедренной кости голотипа предполагает, что особь умерла в возрасте от 39 до 53 лет, что делает её самым старым известным нептичьим тероподом. При этом, согласно анализу, голотип Meraxes рос почти всю жизнь и достиг скелетной зрелости только в 35—49 лет. Применение такого же подхода к тираннозавру  (Tyrannosaurus; FMNH PR 2081) показало, что животное умерло в 27—33 лет, достигнув скелетной зрелости в 16—22 лет. Таким образом, Meraxes достигал гигантских размеров за счёт продления периода роста (гиперморфоз), а тираннозавр — за счёт увеличения относительной скорости роста (ускорение).

Классификация 

Согласно анализу Канале и соавторов (2022), Meraxes является самым базальным родом трибы Giganotosaurini семейства Carcharodontosauridae:

Палеоэкология 

Ископаемые остатки Meraxes были обнаружены в отложениях формации Уинкуль, датируемых верхним сеноманом — нижним туроном (около  лет). Помимо Meraxes, тероподы этой местности представлены паравесом , ноазавридом , абелизавридами скорпиовенатором, илокелезией и , мегараптором , а также ещё одним гигантским кархародонтозавридом — мапузавром (третий описанный род кархародонтозаврид из отложений формации —  — может быть младшим синонимом мапузавра). Поскольку Meraxes был найден в более древних породах, чем мапузавр, эти кархародонтозавриды, вероятно, не сосуществовали. К числу растительноядных динозавров формации Уинкуль относятся реббахизавридные завроподы  и лимайзавр, титанозавры аргентинозавр и  и неидентифицированные игуанодонты.

Ссылки 
 Скелетная реконструкция (известный материал отмечен белым).

Примечания 

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2022 году